Daniel Adjei (1989-), footballeur ghanéen ;
 Elizabeth Adjei, diplomate ghanéenne ;
 Kwesi Osei-Adjei (1949-), homme politique ghanéen ;
 Richard Adjei (1983-2020), bobeur allemand ;
 Sammi Adjei (1973-), footballeur ghanéen ;
 Sammy Adjei (1980-), footballeur ghanéen.
 Mardochée Adjei (2000-), Architecte ivoirien.